1916 Boreas, asteroide
 Boreas, nome greco di Borea, personificazione del vento del nord
 Boreas, nome greco di tramontana

Pagine correlate 
 Borea (disambigua)
 Boreo